Юшковичи () — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Ходосовского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на правом берегу реки Чёрная Натопа, к юго-востоку от республиканской автодороги , на расстоянии примерно 20 километров (по прямой) к юго-западу от Мстиславля, административного центра района. Абсолютная высота — 183 метра над уровнем моря.

История 
В конце XVIII века деревня Юшково входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского. Действовала униатская церковь.

Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Долговичской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. Имелось 43 двора и проживало 220 человек (117 мужчин и 103 женщины).

До 2012 года Юшковичи входили в состав ныне упразднённого Заболотского сельсовета.

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 2 человека.

Примечания 

Населённые пункты Мстиславского района